Сергей Семёнович Ворошилов (до 1865 — после 1911) — русский -анималист, мастер иппологического жанра.

Биография 
Выпускник Московского училища живописи, ваяния и зодчества.

Участник артистического кружка «Среды». Пользовался поддержкой писателя В. Гиляровского.

Творчество 
С. С. Ворошилов — автор жанровых картин, анималист, мастер сцен ружейной и псовой охоты.

Большинство работ художника посвящено лошадям. Работал коннозаводским портретистом, писал портреты лошадей. Создал ряд картин с купанием лошадей, мчащихся троек и др.

Один из немногих русских художников, целиком посвятивших своё творчество изображению охоты и лошадей.

В 1890-е годы создал серию картин, мастерски изображающих сцены охоты.

В начале 1900-х годов участвовал в Осенних выставках Академии художеств в Петербурге, а также в Нижнем Новгороде, Самаре, Иркутске. В

В начале XX века творчество С. С. Ворошилова было очень популярным. Репродукции работ художника печатались на страницах ведущих периодических изданий Российской империи: «Нива», «Искра», «Родина». Более 30 работ живописца в 1900-х — начале 1910-х годов были репродуцированы на почтовых карточках.

В настоящее время работы С. Ворошилова представлены в ряде государственных музейных собраний России и частных коллекциях. Произведения художника имеются во многих музеях России, в том числе в Государственном музее коневодства в Москве, Омском художественном музее, Тульском областном художественном музее, а также Чувашской, Тюменской и Самарской областных картинных галереях.

Избранные работы 
 В весеннем бору. Сцена охоты на глухаря,
 Сбор,
 Гон волков,
 Борзые взяли волка,
 После охоты,
 Сбор гончих,
 Тройка,
 Поймали лисичку,
 Угонка,
 Охота на лису с собакой,
 После облавы и др.

Галерея

Ссылки 
 Ворошилов Сергей Семёнович
 Репродукции картин С. Ворошилова на почтовых карточках и открытках

Художники-анималисты Российской империи
Выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества
Художники-жанристы Российской империи
Родившиеся в XIX веке
Умершие в XX веке